Ферментација има више значења:

 Ферментација (биохемија), ћелијски метаболички процес
 Ферментација (храна), употреба ферментације у припреми хране
 Ферментација (вино), процес ферментације коришћен за прављење вина
 Ферментација (етанол), производња етанола за употребу у храни, алкохолним пићима, гориву и индустрији